Bedrock steht für:
 Bedrock, Spitzname der Stadt Bedford (Virginia), Vereinigte Staaten
 Bedrock (Colorado), Ort im Montrose County, Colorado, Vereinigte Staaten
 Bedrock (Label), britisches Musiklabel
 Operation Bedrock, US-amerikanische Kernwaffentestserie